Okres Kędzierzyn-Koźle (polsky Powiat kędzierzyńsko-kozielski) je okres v polském Opolském vojvodství. Rozlohu má 625,28 km2 a v roce 2016 zde žilo 95 888 obyvatel. Sídlem správy okresu je město Kędzierzyn-Koźle.

Gminy 
Městská:
 Kędzierzyn-Koźle

Vesnické:
 Pawłowiczki
 Reńska Wieś
 Cisek
 Polska Cerekiew
 Bierawa

Sousední okresy

Externí odkazy 
 

Kędzierzyn-Koźle